Baiona (Spaans: Bayona), een gemeente in de Spaanse provincie Pontevedra
Bayonne (Frankrijk), een stad en gemeente in het Franse departement Pyrénées-Atlantiques
Bayonne (New Jersey), een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey